

Заливний — село, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Заливний — хутір, Тацинський район, Ростовська область